Gran Ducat de Lituània (del seu nom en lituà Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė), antic estat de l'Europa Oriental
 Lliga Democràtica de Kosovo, partit polític de Kosovo
 Lliga Democristiana (del seu nom en albanès Lidhja Demokristiane), partit polític d'Albània